Ytterskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterskär (Brändö, Åland), 
 Ytterskär, Korpo, Åboland, 
 Ytterskär, Nagu, Åboland, 
 Ytterskär, Helsingfors, Nyland,

Se även
Ytterskäret

Robotskapade Finlandförgreningar